Osmansko Carstvo
 Osmanlije (Kupres, BiH), naselje u općini Kupres, BiH